Regierung Hall steht für folgende Regierungen Dänemarks:
 Regierung Hall I (1857 bis 1859)
 Regierung Hall II (1860 bis 1863)